Sachalinobiini é uma tribo monotípica de cerambicídeos da subfamília Lepturinae.

Gênero
 Sachalinobia Jacobson, 1899

 
Tribos monotípicas de cerambicídeos